Oranje boven (lied), een Nederlands volksliedje
 Oranje Boven (komedie), een komedie uit 2009 van Jon van Eerd